Новоселівська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Новоселівська селищна рада — Донецька область, Лиманський район